Salbker See ist der Name folgender Seen in Magdeburg:

 Salbker See I
 Salbker See II